

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 3 podstawowe
 Zagrodniki – część miasta Lutomiersk
 Zagrodniki – część miasta Szczekociny
 Zagrodniki – część wsi Maziły w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Zagrodniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Zagrodniki – część wsi Oleśnica w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Zagrodniki – część wsi Rączna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Zagrodniki – przysiółek wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Zagrodniki – część wsi Tłuczań w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Zagrodniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Zagrodniki – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Zagrodniki – część wsi Iwonicz w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Zagrodniki – część wsi Kończyce Małe w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Zebrzydowice
 Zagrodniki – część wsi Droniowice w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice
 Zagrodniki – część wsi Mokre w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów

Inne 
 Zagrodniki lub Osiedle Zagrodniki – osiedle w Łodzi